Чемпіонат Франції 2004—2005 () — 67-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном вчетверте поспіль став «Ліон».

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Осер взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Франції 2004—2005.
2. Клуб Страсбур взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку французької ліги 2004—2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга 1 на soccerway 
 Ліга 1 на rsssf  

Ліга 1
Франція
Франція
2004 у французькому спорті
2005 у французькому спорті